

Agronomia 
Ghost – cultivar di peperoncino della specie Capsicum chinense

Cinema 
 Ghost - Fantasma (Ghost) – film del 1990 diretto da Jerry Zucker

Fumetto 
Ghost – serie a fumetti pubblicata dalla DC Comics
 Ghost – nome del personaggio dei fumetti Marvel Comics Ghost Rider usato in alcune edizioni italiane
 Ghost – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ghost! – manga di Shuri Shiozu

Informatica 
 Ghostscript – software libero per PostScript e PDF
 Norton Ghost – software della Symantec per la creazione di immagini di dischi

Letteratura 
 Ghost (Earthbound) – libro di Richard Matheson del 1982

Musica 
 Ghost – gruppo musicale rock italiano 
 Ghost – gruppo musicale heavy metal svedese
 Ghost – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Ghost – gruppo musicale rock sperimentale giapponese, formatosi nel 1984
 Ghost – gruppo musicale gothic rock giapponese, formatosi nel 2002
 Ghost – album di Gary Numan del 1987
 Ghost – album di Lorenzo Pilat del 2000
 Ghost – album di Beppe Maniglia
 Ghost – album dei GHOST del 2007
 Ghost – album del Devin Townsend Project del 2011
 Ghost – EP di Sky Ferreira del 2012
 Ghost – EP dei Long Distance Calling del 2021
 Ghost – singolo dei Plastic Tree del 2005
 Ghost – singolo dei Beat Crusaders del 2007
 Ghost – singolo dei The 69 Eyes del 2007
 Ghost – singolo di Gackt del 2008
 Ghost – traccia dell'album Slash di Slash del 2010
 Ghost – singolo di Fefe Dobson del 2010
 Ghost – singolo di Ella Henderson del 2014
 Ghost – singolo di Halsey del 2014
 Ghost – singolo di Jamie-Lee Kriewitz del 2015
 Ghost – singolo di Ellie Drennan del 2015
 Ghost – singolo di Justin Bieber del 2021

Televisione 
 Riscatto morale (Ghost) – episodio della prima stagione di Dollhouse
 Ghost – serie televisiva del 2008

Videogiochi 
 Ghost – funzionalità di alcuni videogiochi
 Starcraft: Ghost – videogioco della Blizzard Entertainment
  – nome giapponese del Pokémon Haunter

Pagine correlate 
 Ghosts
 Ghosting (disambigua)

Altri progetti